Flora har flere betydninger:
 Flora (pigenavn) – et dansk pigenavn.
 Flora (gudinde) – en romersk gud for blomsterne.
 Flora (botanik) – et områdes samlede planteverden.
 Flora (bog) – et hjælpemiddel ved artsbestemmelse af planter
 Flora (Norge) – en kommune i Sogn og Fjordane fylke i Norge